Гуго (Уго, Юг, Хьюго) I — имя сеньоров:
 Гуго I (виконт Шатодёна) — виконт Шатодена 989—1003, архиепископ Тура с 1003.
 Гуго I (герцог Бургундии) (ок. 1057—1093) — герцог Бургундии в 1076—1079
 Гуго I (граф Мэна) (ум.939/955) — граф дю Мэн с 900
 Гуго I (граф Ретеля) (ок. 1030—1118) — граф Ретеля с 1081
 Гуго I (граф Шалона) (ок. 975—1039) — граф Шалона с 987, епископ Осера с 999
 Гуго I (граф Шампани) (1069/1074 — 1126) — граф де Бар-сюр-Об (1089—1125), граф де Труа и Мо (1093—1125), граф Шампани.
 Гуго I (король Кипра) (1194/1195 — 1218) — король Кипра с 1205
 Гуго I де Бо (ум. после 1059) — сеньор де Бо.
 Гуго I де Бо (граф д'Авеллино) (ум. 1351), также называемый Угонетто — граф д’Авеллино и сеньор де Бо с 1321.
 Гуго I де Бо (сеньор де Мейрарг) (ум. 1304) — сеньор де Мейрарг с 1266.
 Гуго I де Лузиньян — основатель французского феодального дома Лузиньянов.
 Гуго I де Пюизе (ум. после 1118) — сеньор де Пюизе и виконт Шартра в 1097—1106, первый граф Яффы.
 Гуго I де Шалон-Арле (1288—1322) — сеньор д’Арле и де Витто с 1315.
 Гуго I де Шатильон (после 1196—1248) — сеньор де Шатильон-сюр-Марн.
 Гуго I Великий (1057—1102) — граф Вермандуа и Валуа с 1080